Э́ктон () — английский топоним и фамилия.

Топоним
  — деревня в Нортгемптоншире.
 Эктон — деревня в Стаффордшире.

Фамилия
 Эктон, Бриджитт (род. 1985) — канадская горнолыжница.
  (1898—1961) — американский политик.
 Эктон, Лорен Уилбер (род. 1936) — американский врач-астронавт.

См. также
 Актон (значения)